Mersereau est un nom porté notamment par:
Marcelle Mersereau (1942-), femme politique canadienne;
Violet Mersereau (1892-1975), actrice américaine.

Homonymie de patronyme